DNB kan syfta på:

 DNB (norsk bank) – tidigare DnB NOR, en nutida norsk storbank
 DnB– en tidigare norsk bank och förelöpare till DNB, se Den norske Bank
 DNB – Nederländernas centralbank, se De Nederlandsche Bank
 DNB – Tysklands centrala arkivbibiotek och bibliografiska center, se Deutsche Nationalbibliothek
 DNB – ett engelskspråkigt biografiskt lexikon, se Dictionary of National Biography
 DNB – en nationell sammanslutning av norska baptistförsamlingar, se Det Norske Baptistsamfunn
 DnB – en elektronisk musikstil, se Drum and bass
 DNB Arena –en inomhusishall i Stavanger